Михаи́л Ники́тин:
 Овсянников, Александр Иванович (1912—1977) — советский и украинский учёный в области зоотехники, редактор и академик ВАСХНИЛ.
 Овсянников, Александр Николаевич (1842—1899) — русский педагог и учёный.
 Овсянников, Александр Николаевич (род. 1971) — российский тренер по волейболу сидя.
 Овсянников, Александр Владимирович (род. 1974) — российский футболист.